

Comuni francesi

 Sainte-Marguerite – Alta Loira
 Sainte-Marguerite – Vosgi
 Sainte-Marguerite-de-Carrouges, (Orne)
 Sainte-Marguerite-de-l'Autel, (Eure)
 Sainte-Marguerite-d'Elle, (Calvados)
 Sainte-Marguerite-des-Loges, (Calvados)
 Sainte-Marguerite-de-Viette, (Calvados)
 Sainte-Marguerite-en-Ouche, (dell'Eure)

 Sainte-Marguerite-Lafigère, (Ardèche)
 Sainte-Marguerite-sur-Duclair, (Seine-Maritime )
 Sainte-Marguerite-sur-Fauville, (Seine-Maritime)
 Sainte-Marguerite-sur-Mer, (Seine-Maritime)

Comuni canadesi
 Sainte-Marguerite-Estérel, città canadese del Québec dei Pays-d'en-Haut
 Sainte-Marguerite – La Matapédia
 Sainte-Marguerite – Québec

Pagine correlate
Santa Margherita
Marguerite